Алдешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Берешть-Мерія.
 Алдешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Бирса.
 Алдешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Голешть.